KSI (1993) (Olajide Olayinka William "JJ" Olatunji) brit rapper, youtuber, színész
Sport
 Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület, magyar utánpótlás-nevelési szervezet
 Izlandi labdarúgó-szövetség (KSÍ)